«Сталь» — польский футбольный клуб из города Жешув. В настоящий момент выступает во Первой лиге. Клуб основан в 1944 году.

Домашние матчи проводит на Городском стадионе вместимостью 12 000 зрителей.

Главным достижением команды является победа в Кубке Польши в 1975 году.

Кроме футбола «Сталь» известна своей спидвейной секцией, одной из сильнейших в Европе.

Достижения 
 Обладатель Кубка Польши (1): 1975.

История 
В ноябре 1944 года по инициативе работников Государственного авиационного предприятия  () был организован спортклуб при молодежной организации товарищества рабочего университета (). В мае 1949 года переименован на «Сталь Жешув». В 1953 году «Сталь» дебютировала в чемпионате Польши, заняв 2-е место  в 3-й лиге. В 1957 году клуб занял 1-е место получил право выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В 1962 году клуб победил во второй лиге и получил путевку в 1-ю лигу. До 1972 года выступал в высшем дивизионе. В сезоне 1974/75 команда вернулась в первую лигу и достигла наивысшего результата в своей истории, выиграв Кубок Польши.

Названия 
 11.1944: ОМ ТУР ПЗЛ Жешув ()
 05.1949: ЗКС Сталь Жешув ()
 2004: ЗКС Сталь Грайнпласт Жешув ()
 2005: ЗКС Сталь Ряшів ()
 19.01.2007: ЗКС Сталь Ваткем Жешув ()
 03.2008: ЗКС Сталь Кварцсистем Жешув ()
 07.2009: ЗКС Сталь Сандеко Жешув ()
 07.2012: Сталь Жешув СА ()

История выступлений

Выступление клуба в еврокубках 
 1R = первый раунд
 2R = второй раунд

Известные игроки 
  Ян Домарский
  Мацей Налепа
  Мариан Остафинский

Известные тренеры 
  Нандор Хидегкути

Состав команды 
на 24 июля 2020

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 

 Профиль клуба

Появились в 1944 году в Польше
Футбольные клубы Польши
Спортивные клубы Жешува